Барон Карл Дрез (полное имя — ; Карл Фридрих Кристиан Людвиг фрайхерр Драйз фон Зауерброн) (, Карлсруэ, — , там же) — немецкий изобретатель. К его изобретениям относятся велосипед, пишущая машинка, мясорубка.

Биография 

В 1803—1805 годах изучал архитектуру, физику и сельское хозяйство в Гейдельбергском университете, основанном курфюрстом Пфальца Рупрехтом I.

В 1817 году создал первый самокат, который он назвал «машиной для ходьбы». В настоящее время подобная конструкция получила название «беговел». Самокат был снабжён седлом и рулём. Изобретение Дреза назвали в его честь дрезиной, и слово «дрезина» поныне осталось в русском языке.

В 1818 году он получил патент на это изобретение.

Примечания

Ссылки 
 karl-drais.de  ADFC Mannheim

Похороненные в Карлсруэ
Машиностроители
Бароны
Самокаты
Конструкторы велосипедов